PSS-05-0 is een softwareontwikkelstandaard ontwikkeld door de ESA en is inmiddels vervangen door ECSS-E-40.

Externe link
ESA Software Engineering Standards

Software engineering